Зольное — название населённых пунктов в России: 

 Зольное — село в Симферопольском районе Крыма, ликвидировано в 1998 году
 Зольное — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма
 Зольное — село в составе города Жигулевск Самарской области.